Аме́лия «Э́ми» Натта́лл (, род. 7 июня 1982, Болтон, Большой Манчестер, Англия,) — английская телевизионная актриса и певица. Наиболее известна по роли Хлои Аткинсон в мыльной опере «Эммердейл» (2000-05) и Этель Паркс в телесериале «Аббатство Даунтон» (2011-12). Натталл стала самой молодой актрисой (17 лет), исполнившей роль Кристины Даэ в мюзикле «Призрак Оперы».

Ранняя жизнь и образование 
Натталл родилась в Болтоне, Большой Манчестер. Она училась в гимназии Бьюри () и театральной школе Тринг Парк ().

Личная жизнь 
Натталл встречалась с коллегой по «Эммердейлу»  четыре года. 8 сентября 2012 года она вышла замуж за , с которым долгое время встречалась.

Фильмография

Примечания

Ссылки